Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Szarapow – ukraiński szachista, arcymistrz
 Serafin (Szarapow) – prawosławny biskup
 Tichon (Szarapow) – prawosławny biskup
 Wiktor Szarapow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych, dyplomata
 Władimir Szarapow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych